Poka peut désigner :
 Poka, la commune rurale du Burkina Faso
Poka, un jeu de carte Hanafuda au Japon